La Ligue des champions de volley-ball féminin 2005-2006 est la  de la Ligue des champions de volley-ball féminin.

Clubs engagés 
 Tenerife Marichal, Hotel Cantur Las Palmas 
 Bergame, Pallavolo Sirio Pérouse 
 Günes Vakifbank Istanbul, Eczacibasi Istanbul 
 Azerrail Bakou 
 Mladost Zagreb 
 RC Cannes 
 Calisia Kalisz 
 CA Trofa 
 Ouralotchka Iekaterinbourg

Formule de compétition 
Cf. Coupes d'Europe de volley-ball, article 2.1.3 « Ligue des champions — Déroulement de la compétition »

Résultats

Poule A 

{{Volley classement |1| RC Cannes                                                 |19|10|9|1 |29| 9|889|735| RC Cannes                                                    |XXX|2-3|3-0|3-0|3-1|3-0|bgcolor=}}

|}

 Play-offs à 6 

Note : en gras''' les qualifiés pour le Final Four.

Final Four 
Le Final Four s'est déroulé à Cannes les 18 et .

Récompenses individuelles 
 MVP :  Victoria Ravva (RC Cannes)
 Meilleure marqueuse :  Neslihan Darnel (Günes Vakifbank Istanbul)
 Meilleure attaquante :  Mirka Francia (Pallavolo Sirio Pérouse)
 Meilleure contreuse :  Angelica Ljungquist (RC Cannes)
 Meilleure serveuse :  Angelina Grün (Foppapedretti Bergame)
 Meilleure passeuse :  Hélia Souza (Pallavolo Sirio Pérouse)
 Meilleure libero :  Yūko Sano (RC Cannes)

Liens externes 
Résultats complets

Ligue des champions féminine de volley-ball
Volley-ball en 2005
Volley-ball en 2006
Volley-ball F1